Nete kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Nete (vattendrag i Belgien), Flandern, Provincie Antwerpen,

Finland 

 Nete (ö), Egentliga Finland, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar